Сімуні-Парк () — багатофункціональний стадіон у Сімуні, Свазіленд. В основному використовується для футбольних матчів. Є домашнім для місцевої команди Королівські Леопарди, яка грає у  Свазілендській прем'єр-лізі. Стадіон вміщає 30 000 глядачів.

Стадіони Есватіні